Adriaen Banckert, een 17e-eeuwse Nederlandse admiraal.
 Joost van Trappen Banckert, een 17e-eeuwse Nederlandse admiraal.
 Hr.Ms. Banckert (1930), een Nederlandse torpedoboot van de Admiralenklasse.
 Hr.Ms. Banckert (1942), voorheen HMS Quilliam, een Nederlandse torpedobootjager van de Q-klasse.
 Hr.Ms. Banckert (1980), een Nederlands fregat van de Kortenaerklasse.
 Banckert, een Nederlandse kustsleper